В этой статье описывается фонетика и фонология польского литературного языка.

Гласные 

Особенности польской системы гласных по сравнению с другими славянскими языками:

 Наличие носовых звуков, утраченных во всех других живых славянских языках. Польские носовые произносятся с запаздыванием носового призвука (в противоположность французским, где призвук произносится одновременно с основным звуком).

 Отсутствие противопоставления долгих и кратких гласных (хотя такое различие и существовало в древнепольском языке).

 Отсутствие редукции безударных гласных.

Чистые гласные

Носовые гласные

Согласные 

Особенности польской системы согласных:
 Мягкие губные в польском языке произносятся с лёгким йотовым призвуком (асинхронная мягкость). Поэтому некоторые лингвисты трактуют польские мягкие губные как бифонемные сочетания.

 Звук, обозначаемый буквой «ł», в литературном языке и большинстве говоров польского языка произносится близко к английскому «w» как среднее между этим звуком и русским твёрдым «л». Как твёрдое «л» этот звук произносится лишь на Востоке Польши и некоторых районах Поморья (на границе с Калининградской областью России).

Ударение 

Ударение в польском языке связанное: оно почти всегда ставится на предпоследний слог. Исключения составляют некоторые заимствования (graˈmatyka «грамматика», uni’wersytet «университет»), некоторые формы сложных числительных (ˈosiemset «восемьсот»), формы глагола в сослагательном наклонении (ˈbylibyśmy/ˈbyłybyśmy «мы были бы»), а также формы глагола первого и второго лица множественного числа прошедшего времени (robˈiliśmy/robˈiłyśmy «мы делали», mówˈiliście/mówˈiłyście «вы говорили»).

Литература 
 

Польский язык
Фонетика и фонология по языкам